Cave může znamenat:

 Cave (píseň), píseň Muse
 Nick Cave, australský hudebník
 Cave (skupina), americká skupina